Moog může být:

Moog syntezátor – značka elektronických hudebních nástrojů
Minimoog

příjmení osob
Andy Moog – kanadský hokejista – brankář
Robert Moog – vynálezce syntetizátoru